Abdalazize ibne Maruane — filho do califa Maruane I; m. 705
 Abdalazize ibne Xuaibe — último emir de Creta 
 Abdulazize (sultão otomano) — sultão do Império Otomano 
 Ibn Saud — rei da Arábia Saudita, também chamado Abdalazize do Hijaz 

Sultões de Marrocos
  — merínida 
  — merínida 
 Abdalazize de Marrocos — alauita 

Desambiguações de antropônimos